Charles Alphonse Du Fresnoy (1611-1688) – pittore e scrittore francese
 Charles-Nicolas Duclos du Fresnoy (1733-1794) – notaio francese
 Nicolas Lenglet Du Fresnoy (1674-1755) – storico, scrittore e filosofo francese